Дми́трий Са́харов: Сахаров, Дмитрий Антонович (псевдоним Сухарев; род. 1930) — российский учёный-биолог, поэт, переводчик, бард.
 Сахаров, Дмитрий Иванович (1889—1961) — физик, популяризатор физических знаний, отец Андрея Сахарова.